XIV Первенство России среди любительских футбольных клубов прошло в 2005 году в два этапа. В зональных соревнованиях участвовали все клубы участники МРО (межрегиональных футбольных объединений), а финальный этап проводился среди победителей зональных первенств. Победителем финального этапа соревнования стал ФК «Новороссийск», второе место заняла калининградская «Балтика-2», а третье «Фортуна» Мытищи.

Дальний Восток 
 Итоговая таблица

Сибирь 
 Итоговая таблица

Урал и Западная Сибирь 
 Итоговая таблица

Приволжье 
 Итоговая таблица

 * Команда «ТД Ельниково» (Новочебоксарск) была исключена из лиги после 7 игр. Результаты матчей с её участием аннулированы.
 Результат матча «Салют» (Саратов) 3:1 «Торпедо» (Павлово) был аннулирован. Команде «Салют» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Золотое кольцо 
 Итоговая таблица

Северо-Запад 
 Итоговая таблица

Черноземье 
 Итоговая таблица

ЮФО 
 Итоговая таблица

 * Команда «Анжи-Хазар» (Махачкала) снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.
 ** Команда «Алания-2» (Владикавказ) снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.

Московская область

Группа А 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Знамя труда» (Орехово-Зуево) 5:0 «Витязь-2» (Подольск) был аннулирован. Команде «Витязь-2» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Группа Б 
 Итоговая таблица

Москва

Дивизион А 
 Итоговая таблица

 * Команда «Буревестник» (Москва) была исключена из лиги после 6 игр. Результаты матчей с её участием аннулированы
 ** Команда «Заря» (Краснознаменск) была исключена из лиги после 3 игр. Результаты матчей с её участием аннулированы

Дивизион Б 
 Итоговая таблица

 * Команда «Фили» (Москва) была исключена из лиги после 7 игр. Результаты матчей с её участием аннулированы.

Финальный турнир 
Место проведения — Новороссийск (22 — 30 октября)
 Итоговые таблицы

Первый этап

Группа I 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа II 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа III 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Второй этап

Группа А 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа Б 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Утешительная группа (7-9-е место) 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финальные игры 
 Матч за 5-е место: Торпедо РГ (Москва) - Рязанская ГРЭС (Новомичуринск) -:+
Матч за 3-е место: Фортуна (Мытищи) 1:0 Динамо (Воронеж)
 Финал: Новороссийск 4:0 Балтика-2 (Калининград)

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Кострома и Костромская область. Соревнования прошли с 17 по 22 сентября

Группа А

Группа В

Финал 
«Губкин» — «Балтика-2» (Калининград) — 2:1

Примечания

Ссылки 
 Региональный футбол России — 2005 год

2005